Parigny (Loire)
 Parigny (Manche)
ook:
Parigny-la-Rose,  Nièvre 
Parigny-les-Vaux,  Nièvre